Магазин без персонала (беспилотный магазин, англ. unmanned store) — концепция, предполагающая автоматизацию процесса розничной оффлайн торговли в помещении путём сокращения рабочих мест кассиров.В магазинах, созданных на основе концепции, нет не только кассиров, как в магазинах без кассира (Automated convenience store), но также других сотрудников (охранников, консультантов и т. п.). Оплата товаров происходит в виде транзакций, осуществляемых через мобильное приложение. Значимым принципом магазина без персонала является применение искусственного интеллекта для обработки данных видеонаблюдения.

История 
Одним из концептуальных предков современных магазинов без персонала можно считать московский автоматизированный магазин «Прогресс», который появился в 1962-м году в Москве и при помощи электромеханических агрегатов автоматизировал продажу молочных продуктов. Технически «Прогресс» был скорее системой вендинговых автоматов в форм-факторе магазина.

Считается, что современная история магазинов без персонала началась в 2012 году с публикации доклада Cisco Internet Business Solutions Group о возможностях такой концепции в торговле. В статье отмечалось, что повсеместное распространение смартфонов и планшетов открывает принципиально новые возможности для развития оффлайн торговли без персонала. Первый магазин без персонала, как применимая на практике система, был разработан в 2014 году компанией ShelfX. Покупатели расплачивались картами через собственные смартфоны, которые использовали камеру для определения стоимости выбранных товаров. В феврале 2016 года в Шведском населенном пункте Викен (муниципалитет Хёганас) был открыт Naraffar — первый беспилотный магазин в Европе.

Магазины без персонала в России и СНГ
В 2018 году в Москве, компанией Briskly были открыты первые магазины без персонала в России., один из которых был создан на базе супермаркета в инновационном центре Сколково. Магазины без персонала Briksly признали лучшим решением международного конкурса Visa Everywhere Initiative в России в 2018 году. С февраля 2020 года торговая сеть «Азбука вкуса» начало тестирование системы оплаты без касс при помощи приложения B-pay, которое было разработано компанией Briskly.  20 мая компании «Азбука вкуса», Visa и Сбербанк запустили свой магазин без касс в «Москва-Сити». На данный момент магазин официально не открылся, он проходит закрытый тест на ограниченном количестве покупателей в башне «Федерация». Согласно сообщению РБК от 20.03.2020, в течение месяца  его планируют отрыть для всех.

18 октября 2018 года состоялось открытие магазина без персонала, который позиционировался как первый в СНГ. Им стал зоомагазин белорусской компании ZOOQI X, который находился в районе Новой Боровой. Технологическую платформу разработала минская IT-компания Kakadu Dev. Принципиально, система очень похожа на ту, которую представила компания Amazon. Все товары размечены специальными метками, которые на выходе сканируются считывающими устройствами, и система понимает, какой именно товар покупатель взял и сколько он стоит, и снимает с карты соответствующую сумму. Со слов владельца магазина на открытие он потратил 50 000 долларов США. Как утверждали программисты шанс сбоя программы очень мал. Первое время после открытия магазина у входа будет стоять консультант который поможет посетителям разобраться как работает технология. 

13 марта 2019 года магазин был закрыт, что произошло не по инициативе владельца, а в связи с тем, что  «А100 Девелопмент» расторгли контракт с арендатором. Как считает сам арендатор сделали они это просто так. В компании объяснили, то что магазин иногда давал сбои, из-за чего поступали жалобы. После проведенного ими опроса компания приняла решение поменять оператора на более надёжного. Отвечая на вопрос журналиста владелец магазина отметил, что магазин приносил прибыль.

Развитие торговли без персонала в мире 
В декабре 2016 года Amazon объявил о запуске магазина без персонала Amazon Go. Тестирование магазина проводили сотрудники компании. В январе 2018 года Amazon Go полноценно открыли в Сиэтле, 7 мая 2019 года в Amazon заявили, что планируют открыть беспилотный магазин Amazon Go в Нью-Йорке на втором этаже торгового центра Brookfield Plaza.

В это же время торговля без персонала начала активно развиваться в КНР. Taobao запустила всплывающий магазин Tao Coffee в Ханчжоу в июле 2017 года. К 2018-м году оффлайн магазины без персонала появились у всех китайских гигантов электронной коммерции: Alibaba, Jingdong. Известно также, что разработчики WeChat, Tencent Holdings открыли магазин без персонала по продаже флэш-памяти.

В 2017 году первые магазины без персонала появились в Японии, об их открытии заявила компания Lawson, и в Южной Корее, были открыты Lotte Group. В 2018-м году на Тайване также открылся первый беспилотный магазин 7-11 X-STORE. К 2017 году в Китае открылось около 200 магазинов без персонала.

Снижение спроса 
К 2018 году интерес к магазинам без продавцов в КНР начал угасать. В связи с этим многие магазины закрылись или оказались в сложном финансовом положении. JD.com, объявившие о создании 5000 виртуальных прилавков к июлю 2018 года, через 6 месяцев отказались от своих планов. Одной из причин быстрого исчезновения магазинов без персонала стала их неспособность создавать возможность «простого выхода», который нивелировал преимущества совершения покупок в них. Хотя основное внимание уделялось технологиям, многие магазины пренебрегли аспектом обслуживания.

Принцип работы 
Магазины без персонала построены на полном самообслуживании без касс, при котором регистрация и оплата товаров осуществляется с помощью мобильного приложения. Такой магазин оборудован системой видеонаблюдения с искусственным интеллектом, оценивающим действия покупателя с того момента, когда он вошел в торговый зал, до момента выхода. Когда клиент берет продукты, они автоматически добавляются в корзину виртуального приложения и удаляются из неё, если покупатель возвращает их на полку. При выходе из магазина автоматически происходит оплата по карте, привязанной к приложению.

Примечания 

Торговля
Информационные технологии